Étienne Jourdan peut désigner :
 Étienne Jourdan (1781-1847), un dramaturge, graveur et chansonnier français ;
 Étienne Jourdan (1854-1930), un médecin et naturaliste français.